Miras oder Mirás ist der Familienname der folgenden Personen:
 Eduardo Mirás (1929–2022), argentinischer Geistlicher, Erzbischof von Rosario
 Elena Miras (* 1992), Schweizer Reality-TV-Teilnehmerin
 Fernán Mirás (* 1969), argentinischer Schauspieler

Geografische Objekte:
 Miras (Devoll), Dorf im Qark Korça in Albanien 

MIRAS steht für:
 Mitochondriales rezessives Ataxiesyndrom

Abkürzung